Турегано ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 71 км². Население — 1 098 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Tureweb.
  Directorio de Negocios y Servicios

Муниципалитеты Сеговии